

Letteratura 
 Joconde – novella di Jean de La Fontaine del 1665
 Joconde ou Les coureurs d'aventures – opera comica di Nicolas Isouard del 1814

Altro 
 Biscuit Joconde – dolce francese
 Joconde – base di dati